Arley – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Winston
 Arley – wieś w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Arley – wieś w Anglii, w hrabstwie Warwickshire